El término viento puede hacer referencia a: 

Viento,  movimiento en masa del aire en la atmósfera. 
Vientos planetarios, los que tienen grandes recorridos sobre la superficie terrestre.
Viento del gradiente, aproximación física al viento real.
Viento solar, movimiento de la corona solar.
Viento térmico, concepto práctico usado en meteorología para calcular la variación del viento entre dos alturas.
Viento geostrófico, aproximación física al viento real.
Rosa de los vientos, símbolo en forma de círculo que tiene marcados alrededor los rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte.

Instrumentos y construcciones
Instrumento de viento, aquel que contiene un volumen gaseoso capaz de producir sonido al ser convenientemente excitado.
Molino de viento, construcción con aspas en la parte superior para transformar energía eólica en mecánica.
Captador de viento, dispositivo arquitectónico utilizado para proveer de ventilación natural al interior de los edificios.
 Túnel de viento, herramienta de investigación para estudiar los efectos del movimiento del aire alrededor de objetos sólidos.
 Manga de viento, utensilio diseñado para indicar la dirección y fuerza del viento.
Traga viento, estructura para ingresar aire a los espacios confinados de un buque.

Gastronomía y cultura
Buñuelo de viento, bola de masa elaborada con harina de trigo, manteca y huevos.
Peine del Viento, conjunto de esculturas de Eduardo Chillida.